Laurent Gras (né le  à Chamonix, dans le département de la Haute-Savoie) est un joueur de hockey sur glace professionnel français.

Biographie

Carrière en club
Il commence sa carrière en 1993 au Chamonix Hockey Club en Ligue Magnus. Lors de la saison 1996-1997, il rejoint une première fois les Gothiques d'Amiens, avant de revenir à Chamonix. 2 saisons après, en 1999, il retente de nouveau l'aventure picarde. En 2008, il rejoint les Pingouins de Morzine-Avoriaz.
En 2009, il retrouve son club formateur, après 5 saisons chez les Chamois, il prend sa retraite à l'issue de la saison 2014-2015.

Honneurs reçus 
Ligue Magnus
Meilleur espoir de la ligue Magnus (trophée Jean-Pierre-Graff) : 1997
Meilleur joueur de la ligue Magnus (trophée Albert-Hassler) : 2003
 2010 : sélectionné dans l'équipe étoile des joueurs français.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Huskies de Chamonix || Nationale 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
|1994-1995 || Huskies de Chamonix || Alpenliga ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || Huskies de Chamonix || Élite || 19 || 1 || 1 || 2 || 2||  || 9 || 2 || 1 || 3 || 2 || 
|-
| 1995-1996 || Huskies de Chamonix || Élite || 25 || 3 || 1 || 4 || 0||  || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 
|-
| 1996-1997 || Gothiques d'Amiens || Nationale 1A || 32 || 11 || 9 || 20 || 10||  || 10 || 2 || 5 || 7 || 4 || 
|-
| 1997-1998 || Huskies de Chamonix || Élite || 41 || 21 || 15 || 36 || 24||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Huskies de Chamonix || Élite || 32 || 12 || 10 || 22 || 56|| -6 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Gothiques d'Amiens || EHL || 6 || 0 || 0 || 0 || 0|| -7 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Gothiques d'Amiens || Élite || 39 || 5 || 10 || 15 || 13|| -3 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Gothiques d'Amiens || Élite ||  || 5 || 11 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Gothiques d'Amiens || Élite ||  || 11 || 12 || 23 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Gothiques d'Amiens || Super 16 || 35 || 19 || 18 || 37 || 60||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Gothiques d'Amiens || Super 16 || 24 || 13 || 13 || 26 || 18||  || 10 || 6 || 4 || 10 || 8 || 
|-
| 2004-2005 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 28 || 11 || 8 || 19 || 28|| || 5 || 1 || 2 || 3 || 14 || 
|-
| 2005-2006 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 25 || 8 || 13 || 21 || 69||  || 10 || 7 || 5 || 12 || 6 || 
|-
| 2006-2007 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 14 || 12 || 26|| 30||  || 5 || 3 || 1 || 4 || 6 || 
|-
| 2007-2008 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 10 || 11 || 21|| 16||  || 3 || 0 || 4 || 4 || 4 || 
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 10|| 13|| 23|| 16|| || 6|| 3|| 1|| 4|| 4 || 
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25|| 13|| 18|| 31|| 28|| || 6|| 3|| 4|| 7|| 6 || 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24|| 9|| 9|| 18|| 32|| || 3|| 0|| 2|| 2|| 0 || 
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26|| 9|| 15|| 24|| 42|| || 6|| 2|| 4|| 6|| 6 || 
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 24 || 4 || 12 || 16 || 20 || +3 || 5 || 2 || 0 || 2 || 8 || -5
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 21 || 11 || 6 || 17 || 18 || -10 || 6 || 6 || 8 || 14 || 4  || +1
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus ||21 || 9||7 ||16 ||6 || -3|| 3|| 0|| 0||0 || 0|| -4

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de France de hockey sur glace lors des compétitions suivantes :
Championnat du monde junior
1995 (groupe B).
1996 (groupe B).
Championnat du monde
1997 - 
1998 - 
2001 -  ( de division 1, groupe A)
2002 -  ( de division 1, groupe A)
2003 -  ( de division 1, groupe B)
2004 - 
2005 -  ( de division 1, groupe B)
2006 -  ( de division 1, groupe A)
2007 -  ( de division 1, groupe A)
2008 -  
2009 -  
2010 -  
2011 - 

Jeux Olympiques
Jeux Olympiques de 1998 - 
Jeux Olympiques de 2002 - 
 Tournoi pré-olympique 2005

Statistiques 

|1995|| France moins de 18 ans  || Championnat d'Europe junior B  || 5 || 1 || 2 || 3 || 0||  
|- 
|1995   || France moins de 20 ans || Championnat du monde junior B  || 7 || 2 || 1 || 3 || 2||       
|- 
|1996  || France moins de 20 ans || Championnat du monde junior B   || 5 || 2 || 1 || 3 || 0||    
|- 
|1997  || France || Championnat du monde  || 8 || 0 || 0 || 0 ||2 ||  -4 
|- 
|1998 || France || Jeux Olympiques  || 4 || 0 || 0 || 0 ||  2 ||      
|- 
|1998 || France ||  Championnat du monde  || 3 || 0 || 0 || 0 ||  2  ||   
|- 
|2001 || France ||  Championnat du monde D1  || 5 || 2 || 1 || 3 || 8   ||-2  
|- 
|2002 || France  || Jeux Olympiques  || 4 || 0 || 0 || 0 ||0   ||-2  
|- 
|2002 || France ||  Championnat du monde D1  || 5 || 2 || 1 || 3 ||  2   ||3  
|- 
|2003 || France||  Championnat du monde D1  || 5 || 0 || 1 || 1 || 2   ||4  
|- 
|2004 || France ||  Championnat du monde  || 6 || 1 || 1 || 2 || 2   ||-2  
|- 
|2005 || France ||  Qualifications olympiques || 6 || 2 || 1 || 3 || 4  ||2   
|- 
|2005 || France ||  Championnat du monde D1  || 5 || 1 || 0 || 1 || 4   ||2 
|- 
|2006 || France  || Championnat du monde D1  || 5 || 0 || 2 || 2 || 2  ||2
|- 
|2007  || France  || Championnat du monde D1  || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || 2 
|- 
|2008  || France  || Championnat du monde  || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || -5
|-
| 2009 || France ||  Qualifications olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|- 
|2009  || France  || Championnat du monde  || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3
|- 
|2010  || France  || Championnat du monde  || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || -6
|- 
|2011  || France  || Championnat du monde  || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -3

Notes et références

Naissance en mars 1976
Naissance à Chamonix-Mont-Blanc
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Gagnant du trophée Albert-Hassler
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff